Lorenz hace referencia a:
Josef Roman Lorenz, botánico.
Konrad Lorenz, naturalista austriaco.
Lorenz Oken, naturalista alemán.
Edward Lorenz, matemático y meteorólogo estadounidense.
Atractor de Lorenz, conjunto de las soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de Lorenz.